Сара Ерани и Роберта Винчи су освојиле турнир. У финалу су победиле Гарбиње Мугурузу и Карлу Суарез Наваро резултатом 6:4, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Мадрида 2014.
Отворено првенство Мадрида — женски парови